Martz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Martz (1775–1843), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Ernst Martz (1879–1959), Chemiker und Unternehmer
 Franz Xaver Martz (* 1879), Priester, Redakteur und Landtagsabgeordneter

 Hendrik Martz (* 1968), deutscher Schauspieler
 Josephine Martz (* 2000), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Model
 Judy Martz (1943–2017), US-amerikanische Politikerin
 Nathan Martz (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 William Edward Martz (1945–1983), US-amerikanischer Schachspieler

Siehe auch: Marz (Begriffsklärung)